Черный понедельник — многозначный термин.

 Чёрный понедельник (1929), 28 октября 1929 года — биржевой крах 1929 года.
 Чёрный понедельник (1987), 19 октября 1987 года — второе сильнейшее однодневное падение фондового индекса в истории.
 Чёрный понедельник (1998), 17 августа 1998 года — дефолт в России.
 Чёрный понедельник (2020), 9 марта 2020 года — цены на нефть, рубль к доллару США и евро и другие фондовые индексы рекордно рухнули.
 Чёрный понедельник (телесериал) — американский комедийный телесериал.

Примечания